A cidade de Assunção, no Paraguai está dividida em 68 bairros (2002):

 
Bairros Assuncao
Assunção